Schloss Rantzau ist der Name mehrerer Schlösser in Schleswig-Holstein:

 Schloss Rantzau (Lübeck) in Lübeck
 Schloss Rantzau (Rantzau) in Rantzau, Kreis Plön
 Schloss Rantzau in Barmstedt, Kreis Pinneberg, siehe Barmstedter Schlossinsel